Pacheco Pass steht für:

 Pacheco-Pass, Gebirgspass im Diablo Range, Kalifornien
 Pacheco Pass AVA, Weinbaugebiet in Kalifornien